Lucien Lévy-Bruhl (1857 - 1939), un philosophe, sociologue et anthropologue français ;
 Henri Lévy-Bruhl (1884 - 1964), un juriste et sociologue français.